Carlos García puede referirse a: Santa fe Capital 30 de abril de 1979... Exjugador de fútbol y actual director técnico de fútbol participó en los cuerpos técnicos de 9 de julio de Rafaela torneo Argentino A, Sanjustino San justo torneo Argentino B y Copa Argentina, Unión de Sta Fe actualmente.

Política
 Carlos García y Bocanegra (1788-1838), gobernador interino de Puebla desde 1826;
 Carlos García (1896-1971), presidente filipino;
 Carlos García Orjuela (1949-), político y médico colombiano;
 Carlos García Odón (1983), político venezolano.
 Carlos Andrés García (1973-2017), político y preso político venezolano.

Literatura
 Carlos García (1580-1630), escritor barroco español;
 Carlos García Gual (1943-), escritor, filólogo, crítico y traductor español;
 José Carlos García Rodríguez (1948-), enólogo, periodista y escritor español;
 Carlos García Miranda (1967-2012), escritor, crítico literario y catedrático universitario peruano;

Música
 Carlos García (1914-2006), pianista y compositor argentino;
 Charly García (Carlos Alberto García, 1951), músico argentino;
 Carlos García-Vaso (1953), compositor musical español;
 Carlos García (1983), cantante peruano de la banda dIAZEPUNK;
Carlos García (cantante puertorriqueño), cantante de música tropical.

Deporte 
 Carlos García Sáiz (1934-), futbolista español.
 Carlos García Cuervo (1946-), futbolista y entrenador español;
 Carlos García (1967-), beisbolista venezolano;
 Carlos García García (1970-), futbolista español;
 Carlos García (1975-), atleta español;
 Carlos García Quesada (1978-), ciclista español;
 Carlos García Mezones (1982-), futbolista peruano;
 Carlos García Badías (1984-), futbolista español;
 Carlos García Charcopa (1978-), futbolista ecuatoriano.

Otros
 Carlos García Hirschfeld (1964-), periodista español;
 Carlos García Cortázar (1978-), actor español;
 Carlos García del Postigo (1786-1852), militar chileno;
 Carlos García Revenga, sociólogo y preceptor de las infantas;
 Carlos García Vallejo (1892-1949), militar español.